Richardstraße steht für:
 Richardstraße (Berlin)
 Richardstraße (Düsseldorf), siehe Liste der Baudenkmäler in Eller
 Richardstraße (Herne), siehe Liste der Naturdenkmale in Herne #Alleen
 Richardstraße (Völklingen), siehe Liste der Baudenkmäler in Völklingen #Völklingen

Siehe auch:
 Richardplatz